Флоренсия Молинеро (; родилась 28 ноября 1988 года в Рафаэле, Аргентина) — аргентинская теннисистка; победительница 32 турниров ITF (девять — в одиночном разряде); победительница одиночного турнира Orange Bowl (2004, возрастная группа до 16 лет).

Общая информация 
Родителей Флоренсии зовут Оскар и Лилиана.

Уроженка провинции Санта-Фе в теннисе с восьми лет. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (23)

Победы (9)

Поражения (14)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (47)

Победы (23)

Поражения (24)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Аргентины